«Бойся, враг, девятого сына» — советский художественный фильм по мотивам казахских народных сказок.

Сюжет 
Табунщик Ержан и его восемь сыновей заколдованы злым волшебником Тасболом (чьё имя по-казахски означает «будь камнем»). На помощь спешит младший, девятый сын Ержана — Еркенже. Преодолев множество препятствий, с помощью музыки Еркенже побеждает.

В ролях 
 Кайрат Нуркадилов
 Гульжан Аспетова — Аккемпир
 Нурмухан Жантурин — Тасбол
 Лейла Джумалиева
 Жанна Куанышева — Кункей
 Булат Аюханов
 Димаш Ахимов — Каражал
 Ануарбек Молдабеков — генерал
 Амина Умурзакова — бабушка Еркенже
 Нуржуман Ихтымбаев
 Болат Абдилманов — Жомарт
 Марат Азимбаев
 Балтыбай Сейтмамутов
 Дарига Тлендиева

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Ольга Бондаренко
 Режиссёры: Виктор Пусурманов, Виктор Чугунов
 Оператор: Ашрат Асхатов
 Композитор: Тимур Мынбаев

Технические данные 
 Производство: Казахфильм.
 Художественный фильм, цветной.
 Количество серий: 1

Награды 
 Почётный диплом МКФ «ФАДЖР» (Тегеран)

Ссылки 

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы студии «Казахфильм»
Фильмы-сказки СССР